Де́гли:

 Дегли — село в Метриенской волости Мадонского края Латвии.
 Дегли — село в Стабулниекской волости Риебинского края Латвии.
 Дегли — исчезнувшее село в Вишкской волости Даугавпилсского края Латвии.
 Дегли — исчезнувшее село в Туркской волости Ливанского края Латвии.